Presidente Dutra kan verwijzen naar:
 Presidente Dutra (autosnelweg), een snelwegen die de Braziliaanse steden Rio de Janeiro en São Paulo verbindt
 Presidente Dutra (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Presidente Dutra (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Presidente Dutra (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia